T23 peut faire référence :
 Brûlure et corrosion du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies ;
 Citroën T23, un camion du constructeur français Citroën ;
 Cooper T23, une formule 1 de l’écurie britannique Cooper Car Company ;
 Talbot-Lago Type T23, une automobile du constructeur français Talbot-Lago.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres